Rietzke ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Rietzke (* 1952), deutscher Komponist, Musiker und Autor
 Reinhard Rietzke (* 1948), deutscher Fußballspieler